Siguatepeque kan syfta på:

Honduras 

 Siguatepeque (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Siguatepeque (ort), Departamento de Comayagua,